Weske ist der Familienname folgender Personen:

 Emilia Weske (* 2001), deutsche Volleyballspielerin
 John Seddon Weske (* 1936), US-amerikanischer Vogelkundler
 Markus Weske (* 1968), deutscher Politiker (SPD)